

Geografia 
 Argentina
General Alvear – capoluogo del Partido di General Alvear, provincia di Buenos Aires
Alvear – capoluogo del Dipartimento di General Alvear, provincia di Corrientes
General Alvear – centro rurale del Dipartimento di Diamante, provincia di Entre Ríos
General Alvear – capoluogo del Dipartimento di General Alvear, provincia di Mendoza
General Alvear – municipio del Dipartimento di Oberá, provincia di Misiones

Persone 
Carlos María de Alvear – militare e politico argentino